Ann De Greef, Belgisch dierenactiviste
 Ann De Greef, Belgisch handbalster
 Arnaud De Greef, Belgisch voetballer
 Arthur De Greef, Belgisch componist, pianist en muziekpedagoog
 Bastiaan de Greef, Nederlands architect
 Eugène De Greef, Belgisch militair en minister
 Francis De Greef, Belgisch wielrenner
 Guillaume De Greef, Belgisch socioloog en hoogleraar
 Heleen de Greef, Nederlands schaakster
 Hugo De Greef, Belgisch cultuurmanager en theaterdirecteur
 Jan de Greef, Nederlands architect
 Jolien De Greef, Belgisch presentatrice
 Lien De Greef, Belgisch zangeres, bekend onder de naam Lady Linn
 Peter de Greef, Nederlands journalist
 Peter De Greef, Belgisch illustrator en boekbandontwerper
 Renske de Greef, Nederlands schrijfster en columniste
 Robbert de Greef, Nederlands wielrenner
 Walter De Greef, Belgisch voetballer
 Willemijn de Greef, Nederlands kunstenares en sieraadontwerpster
 Willy De Greef, Belgisch acteur
 Wim de Greef, Nederlands worstelaar

Zie ook 
 Greef (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam